Educativa FM (também conhecida como Rádio Educativa de Campinas), em FM 101.9 MHz é uma rádio pública, pertencente ao município de Campinas, tendo sido inaugurada oficialmente em 14 de julho de 2000, data do 226º aniversário da cidade. 

A Rádio Educativa FM 101.9 é uma concessão da prefeitura de Campinas, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. Assim, a Educativa faz-se diferente das rádios comuns por estar baseada em um projeto de programação democrático e variado, com música, cultura, educação e jornalismo.

Seu transmissor está localizado na Torre do Castelo,  seu estúdio e a parte administrativa na Av. Francisco José de Camargo Andrade, 18 sala 22.

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Campinas
Estações de rádio fundadas em 2000
Fundações em São Paulo em 2000